Jan Kopecký – pilota di rally ceco
 Josef Kopecký – calciatore boemo
 Karel Kopecký – calciatore cecoslovacco
 Tomáš Kopecký – hockeista su ghiaccio slovacco
 Vlastimil Kopecký – calciatore cecoslovacco